Alfredo Bosi – critico letterario, saggista e accademico brasiliano
 Angelo Bosi – militare italiano
 Carlo Bosi – tenore italiano
 Carlo Alberto Bosi – poeta e patriota italiano
 Domenico Bosi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Emanuele Bosi – attore italiano
 Francesco Bosi – politico italiano
 Giannino Bosi – partigiano italiano
 Giovanni Bosi – calciatore italiano
 Ilio Bosi – politico italiano
 Luigi Bosi – politico italiano
 Manuela Bosi – calciatrice italiana
 Silvana Bosi – attrice e regista teatrale italiana